«Линия красоты» () — роман британского писателя Алана Холлингхёрста 2004 года, отмеченный Букеровской премией.

Сюжет 
Только что окончивший Оксфорд молодой гей по имени Ник Гест приезжает в дом родителей своего друга Тобиаса Фэддэна. Здесь он знакомится со всеми членами семьи Фэддэнов, с которыми у него складываются неплохие отношения. Ник — утончённый эстет, любитель красоты и роскоши. По мере развития сюжета у него завязываются романтические отношения сначала с темнокожим рабочим по имени Лео, а затем с приятелем по Оксфорду Уани Уради, сыном ливанского миллиардера.

После короткого посещения дома Фэддэнов премьером Тэтчер, глава семейства Джеральд Фэддэн, депутат парламента от Консервативной партии, оказывается в центре сексуального и финансового скандала. В это же время становится известно об отношениях между Ником и Уани, подробности которых опубликованы в газетах. Джеральд выгоняет Ника, обвиняя его во всех бедах.
В романе затрагиваются темы политического лицемерия, гомосексуальности и СПИДа.

Экранизация 
Роман был адаптирован для телевидения сценаристом Эндрю Дэвисом, как мини-сериал «Линия красоты», состоящий из трех серий для канала BBC-2, режиссёр Сол Диб, транслировался с 17 мая 2006 года. В роли Ника Геста снялся Дэн Стивенс.

Литературная значимость 
 Холлингхёрст написал свой роман в Яддо — поместье, построенном и существующем на средства американских филантропов.
 В 2004 году роману «Линия красоты» присуждена Букеровская премия.
 Незримое присутствие Маргарет Тэтчер ощущается на протяжении всей книги. В этом роман похож на «Сердце тьмы» Джозефа Конрада, любимого автора Холлингхёрста, где так же незримо присутствует герой Курц.

Критика 
 «Эдмунд Уайт сказал, что проза Алана Холлингхёрста — лучшее, что мы имеем сегодня. Возможно, что Уайт несколько преувеличил… и всё же если вы цените стиль, остроумие и социальную сатиру в литературе, не пропустите этот элегантный и страстный роман». (Майкл Дёрдэ, Вашингтон Пост)
 «Некоторые критики отметили политическую и социальную сатиру романа, безусловно, всё это присутствует и очень ярко выражено. Удивительно, но брезгливость или политкорректность мешает им сказать о том, что это, прежде всего история о гомосексуальности, и в ней есть сцены, которые многие читатели сочтут глубоко оскорбительными». (Рон Чарлес, Кристиан Саенс Монитор)

Примечания 

Романы 2004 года
Книги по алфавиту
Романы на английском языке
Книги на тему мужской гомосексуальности
СПИД в литературе
Произведения, удостоенные Букеровской премии
Романы Великобритании